

Омарчево () — село в Сливенській області. Входить до складу общини Нова Загора.
 Омарчево () — село в Шуменській області. Входить до складу общини Каолиново.